Towson – comunità non incorporata del Maryland (Stati Uniti d'America)
 Towson University – università di Towson
 Contea di Towson – contea del Territorio indiano, negli Stati Uniti d'America

Pagine correlate 
 Fort Towson